Die Premyer Liqası 2014/15, nach einem Sponsorenabkommen offiziell Unibank Premyer Liqası genannt, war die 23. Spielzeit der höchsten aserbaidschanischen Spielklasse im Fußball der Männer seit deren Gründung im Jahr 1992.

Die erste Saisonrunde begann am 9. August 2014 und endet am 28. Mai 2015 mit der Austragung des 32. Spieltags. Am 3. November 2014 hat der Araz-Naxçıvan PFK mitgeteilt, dass sie ihre Mannschaft wegen angeblicher Reihe parteiischen Schiedsrichterentscheidungen aus dem Wettbewerb abmelden. Die bisherige Ergebnisse der Mannschaft wurden annulliert und es wird keine Mannschaft aus der Liga absteigen.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15